Комиссаровка — поселок в Пономарёвском районе Оренбургской области в составе Ефремово-Зыковского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 12 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Пономарёвка.

История
Поселок основан в период 1928-1930 годов. Когда-то была деревянная церковь, из нее в 1970 году построено было три жилых дома.  В 1930 году  население составляло 408 жителей.

Население 
Постоянное население составляло 34 человек в 2002 году (русские 97%) ,  24 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района